Влади́мир Алекса́ндрович Стекло́в (род. 3 января 1948 года, Караганда, Казахская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино.

Заслуженный артист РСФСР (1989). Народный артист РФ (2001).

Биография 
Родился 3 января 1948 года в Караганде. Отец Александр Густавович Финзеляу происходил из поволжских немцев (дед переехал в Россию из Пруссии), был арестован по 58-й статье и сослан в Караганду, где познакомился с Марией Гавриловной Стекловой (умерла в 2000 году). По словам актёра, отец был поражён в правах, не имел права жениться и заводить детей, поэтому сына записали под фамилией матери, а в свидетельстве о рождении в графе «отец» у него стоит прочерк.

В 1949 году вместе с матерью переехал в Астрахань, где проживала бабушка по материнской линии, которая и занималась воспитанием внука, в то время как Мария Гавриловна работала бухгалтером в тресте Астраханпромжилстрой. Отец остался в Караганде, впоследствии был реабилитирован и завёл новую семью. Владимир видел его дважды: в возрасте трёх-четырёх лет, когда бабушка отвезла его в Караганду, и после первого курса училища, когда он сам навестил отца и познакомился с единокровными братом и сестрой.

С девятого класса Владимир Стеклов занимался в театральной студии. В 1966 году окончил среднюю школу № 66 в Астрахани.

По окончании в 1970 году Астраханского театрального училища по специальности «Актёр драматического театра и кино» служил в Советской армии (в музыкальном взводе ГКНИИ ВВС им. Чкалова в Ахтубинске).

С 1972 года работал в Драматическом театре им. Островского в Кинешме.

С 1977 по 1982 годы работал актёром Камчатского драматического театра в Петропавловске-Камчатском.

С 1981 по 1989 годы Владимир Стеклов — актёр Московского драматического театра имени Станиславского.

1983 год — начал сниматься в кино.

С 1989 года служил в Театре имени Ленинского комсомола.

С 1996 года служит актёром театра «Школа современной пьесы».

В декабре 1997 года был допущен к спецподготовке для полёта на станцию «Мир». В июне-октябре 1999 года проходил общекосмическую подготовку по специальной программе участника космического полёта. 24 января — 15 марта 2000 года проходил подготовку в составе экипажа КК «Союз ТМ-30» вместе с космонавтами Сергеем Залётиным и Александром Калери, 14—15 марта успешно сдал комплексный экзамен, но из-за недостаточного финансирования проекта его организаторами во время съёмок фильма «Тавро Кассандры» (режиссёр Юрий Кара) в космос так и не полетел.

С 2000 года играет также в Театре имени Моссовета, «Сатириконе» и Русской антрепризе Михаила Козакова, работает художественным руководителем театра «Художественная школа».

Является художественным руководителем Московского Современного Художественного Театра.

Личная жизнь 
Первая жена — Людмила Михайловна Мощенская (род. 1952); дочь — Агриппина (род. 1973). Внуки — Данил Стеклов (актер МХТ имени А.П. Чехова и кино), Анна, Мария (падчерица Агриппины). В октябре 2018 года у артиста родился правнук Пётр (сын Данила).

Вторая жена — Александра Захарова (род. 1962), актриса. Народная артистка РФ (2001), лауреат двух Государственных премий РФ (1997, 2003). Брак продлился с 1991 по 2000 годы.

Третья жена — Ольга Викторовна Стеклова (Землянова) (род. 1960), врач-стоматолог, доктор медицинских наук; дочь — Глафира (род. 1997) окончила факультет журналистики МГУ. В 2015 году развёлся.

Четвёртая жена — Ирина Дерягина, которая младше актёра на 33 года. Регистрация была в Тверском ЗАГСе 19 апреля 2018 года. Третья дочь Арина родилась 29.01.2018.

Общественная позиция 
В 2022 году поддержал вторжение России на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, предполагается блокировка активов на территории страны, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских госнаград.

Театральные работы 
 ? — «Идиот» Ф. Достоевского — князь Мышкин — Камчатский театр драмы и комедии
 1982 — «Порог» Дударева — Андрей Буслай — Театр им. Станиславского
 1985 — «Постояльцы» по повести Горького «Трое», — Илья Лунев — Театр им. Станиславского
 1986 — «Дело» — Тарелкин — Театр им. Станиславского
 1987 — «Дневник доктора Борменталя» («Собачье сердце» по Михаилу Булгакову) — Шариков — Театр им. Станиславского
 1988 — «Танго» — Театр им. Станиславского
 ? — «Свои люди — сочтемся» — Рисположенский
1989 - Князь Удача Андреевич 
 1989 — «Поминальная молитва» — театр «Ленком»
 1989 — «Ромул Великий» — театр «Ленком»
 1994 — «Завтра суд» — Дмитрий Карамазов — Независимая труппа Валерия Саркисова
 1995 — «…С приветом, Дон Кихот!» — театр «Школа современной пьесы»
 1998—2002 — «А. Чехов. Чайка» — Тригорин. Режиссёр: Иосиф Райхельгауз — театр «Школа современной пьесы»
 1995—1999 — «Антигона в Нью-Йорке» Я. Гловацкого. Режиссёр: Леонид Хейфец — театр «Школа современной пьесы»
 1999 — «Записки русского путешественника» Е. Гришковец. Режиссёр: Иосиф Райхельгауз — театр «Школа современной пьесы»
 2002 — «Событие» — театр «Школа современной пьесы»
 2002 — «Город» Е. Гришковец. Режиссёр: Иосиф Райхельгауз — театр «Школа современной пьесы»
 1995 — «Ричард II» — театр «Русский Глобус»
 1996 — «Генрих IV» — театр «Русский Глобус»
 1996 — «Бегущие странники». Режиссёр: Леонид Хейфец — Театр им. Моссовета
 1997—2005 — «Милый друг» Ги де Мопассана. Режиссёр: Андрей Житинкин — Театр им. Моссовета
 2002 — «Мужчины по выходным» В. Мережко, — инженер, Реж.: Валерий Саркисов — Театр им. Моссовета
 1998—2001 — «Жак и его Господин» М. Кундера по роману Дени Дидро «Жак-фаталист и его Хозяин» — Господин. Режиссёр: Елена Невежина — театр «Сатирикон»
 2000—2002 — «Играем Стринберг-блюз» Ф. Дюрренманта — Эдгар. Режиссёр: Михаил Козаков — «Независимая антреприза Михаила Козакова»
 1998—2002 — «Лунный свет, медовый месяц…» Н. Кауард. Режиссёр: Татьяна Догилева
 2003—2005 — «Мадам, мы едем в Акапулько» Ив Жамиак. Режиссёр: Ольга Шведова — Продюсерский центр Империал
 2002 — «Любовь в двух действиях» А. Максимова — Театральное агентство Театрон-Н
 15.11.2003 — премьера — «Мастер и Маргарита» М. Булгакова — Воланд. Режиссёр.: Валерий Белякович
 2002—2005 — «Человек и джентльмен» Э. Де Филиппо. Режиссёр: Вадим Дубровицкий — La' Театр
 2001—2011 — «Слухи» Н. Саймон — Ленни Ганц. Режиссёр: Вадим Дубровицкий — La' Театр
 2004?—2005 — «Место, похожее на рай» А. Кирющенко — Люцифер — Продюсерская группа Комедия
 2007 — «Сокровище острова Пеликан» Дж. Пристли. Режиссёр: Борис Морозов — Творческое объединение Телетеатр
 2007—2012 — «Переполох в „Голубятне“» Жана Пуаре — Жильбер. Режиссёр: Нина Чусова — Театральное агентство Арт-партнёр XXI
 2005?—2011 — «Триумф комиссара Оливье» Р. Тома. Режиссёр: Фаина Веригина — Проект «Театральный марафон»
 2008?—2010 — «Руководство желающим жениться» А. П. Чехов. Режиссёры: Николай Скорик, В. Невинный — Проект «Театральный марафон»
 2004—2010 — «Маленькие аферы большого города» Дарио Фо. Режиссёр: А. Кирющенко — Проект «Театральный марафон»
 2006 — «Любовь по-французски» Нино Манфреди. Режиссёр: Наталья Леонова — Московский независимый театр
 2007 — «Неаполитанские страсти» Э. Де Филиппо — Театр Миллениум
 2010 — «Любовь длиною в ночь» В. Мережко. Режиссёр: Дмитрий Рачковский — Московский независимый театр
 2011 — «Укрощение строптивой» по Шекспиру
 2011 — «Сплошное надувательство или Во всем виновата собака» По мотивам произведений Д. Грациано и Дель Арте. Режиссёр: А. Кирющенко и А. Васютинский — Творческое объединение «Телетеатр»
 2014 — «Женихи» по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба» — Жевакин. Режиссёр: Владимир Стеклов — Московский независимый театр
 2015 — «Вишневый сад» А. П. Чехова — Гаев Леонид Андреевич. Режиссёр: Вадим Дубровицкий — La' Театр
 2016 — «Анна Каренина» Л. Н. Толстого — Алексей Каренин. Режиссёр: Богдан Чернявский — Московский независимый театр
 4 марта 2017 — премьера — «Игра» — Эндрю Уайк. Режиссёр: Сергей Алдонин — Театральная компания Сергея Алдонина
 13 апреля 2017 — премьера — «Страсти по-французски» по пьесе А.Рейно-Фуртона «Мужчина и женщины». Режиссёр Владимир Стеклов — Московский Современный художественный театр

Фильмография 

  — Ураган приходит неожиданно — Захар Дудко
  — Соучастники — Цыплаков
  — Вера, Надежда, Любовь — Сорокин
  — Мёртвые души — Петрушка
  — Корабль пришельцев — Мангулов
  — Наградить (посмертно) — Иван Барабанов, бандит «Скула»
  — Плюмбум, или Опасная игра — Василий Лопатов
  — Чужая белая и рябой — Коля «Цыган»
  — Гардемарины, вперёд! — Гусев, следователь
 1987 — Без солнца — Бубнов
 1987 — Пощёчина, которой не было — Анатолий Тарасович
 1987 — Разорванный круг — Семён Орлов, экспедитор по снабжению
  — Вам что, наша власть не нравится?! — Чиженок
 1988 — Радости земные — Адуев
 1988 — Бомж — отец
 1988 — Воры в законе — Володя Петров
 1988 — Стукач — Артур Васильевич Успенский
 1988 — Происшествие в Утиноозёрске — Спартак Сергеевич Заборов
 1988 — Узник замка Иф — Бертуччо
  — Жизнь по лимиту — Сухов
 1989 — Идеальное преступление — Берман
 1989 — Князь Удача Андреевич — Николай Иванович Кухтин, отец Севы
 1989 — Криминальный квартет — Семён Ефимович Портной, следователь прокуратуры
 1989 — Процесс — следователь Амелин
  — Когда святые маршируют — Юрий Таничев, любитель джаза, врач скорой помощи
 1990 — Повесть непогашенной луны — Михаил Васильевич Фрунзе, председатель Реввоенсовета
 1990 — Савой — Сергей Александрович Гусев
  — Дело — Иван Сидоров
  — Кремлёвские тайны шестнадцатого века — Шут
  — Мой лучший друг — генерал Василий, сын Иосифа — Василий Сталин
  — Фирма приключений — эпизод
  — Ближний круг — Хрусталёв
 1992 — Вальс золотых тельцов
 1992 — Увидеть Париж и умереть — Евгений Жутовский, наездник на бегах, сосед по коммуналке
  — Падение — Юри Данилевский
  — Приговор
  — Мастер и Маргарита — Азазелло, демон-убийца из свиты Волонда 
  — Серп и молот — Сталин
  —  — Петербургские тайны — Казимир Бодлевский / Ян Владислав Карозич
  — Трибунал (Швеция) —
  — Линия жизни — пилот
  — Развязка Петербургских тайн — Карозич-Бодлевский
 1998 — Му-му — Капитон
 1998 — Горячая точка — Азиз-улла / Зуб
  — Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского — Николай Лаптев, первый заместитель директора ФСБ
  — Я вам больше не верю — Егор Владимирович
  — Истинные происшествия — Василий Иванович Мякишев
  — Ты да я, да мы с тобой — Серафим
  — Тайный знак — следователь Жоголь
  — Остановка по требованию 2 — сотрудник аппарата губернатора Роман Романович Чулков
  — Закон — Евгений Сомов, друг Ивана Скляра
  — Светские хроники — Василий Звонарёв, «отец» Антона
  — Виллисы — заказчик
  — Русские в городе ангелов — Малинин
  — Олигарх — полковник Беленький
  — Антикиллер 2: Антитеррор — Гладков, майор, начальник режима СИЗО
  — Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца — комендант Котчев
  — Каждый взойдёт на Голгофу
  — Воры и проститутки. Приз — полёт в космос — Женя Михайлов (Ювеналий)
 2004 — Грехи отцов — Сергей Волков
 2004 — Золотая голова на плахе — Шейкман
 2004 — Русское — Зильберман
 2004 — Шутка ангела — Ангел
 2004 — Пограничный блюз / Border Blues — Малиников
 2004 — Исцеление любовью — Юрий Марукин, «оборотень в погонах»
  — Горыныч и Виктория — Николай Петрович Греков
  — Последний бой майора Пугачёва — Коваленко, начальник лагеря
  — Волчица — колдун-аферист
  — Псевдоним «Албанец» — Краснов
  — Всё включено — управляющий приморским отелем Евгений
  —  — Кадетство — Иван Адамович Кантемиров (Философ), прапорщик/старший прапорщик, старшина 3 взвода
  — Консервы
 2007 — Формула стихии — Калинин
 2007 — Буровая — Фёдоров
 2007 — Свадьба. Дело. Смерть — Тарелкин
  — Я лечу — Олег Викторович Лобов, главврач больницы
 2008 — Непобедимый — Лямин, генерал
 2008 — Вызов — Третьяков, бизнесмен
  — Братаны — Вениамин Константинович, отец Ирины, вор в законе по кличке «Зуб»
 2009 — Сёмин — Николай Слепнёв (Слепень)
 2009 — Мой ласковый и нежный мент — Фёдор Ильич по прозвищу «Банзай»
 2009 — Вторые — Мирзоев, комиссар госбезопасности
 2009 — Ласковый май — председатель Гостелерадио
 2009 — Ночь бойца — директор
 2009 — Я покажу тебе Москву — Дмитрий Юрьевич Говоров, старший следователь по уголовным делам МУРа
  — Трава под снегом — отец Игоря
  — Лиговка — Григорий Макарович Шмаков, начальник 5-го отделения УГРО на Лиговке
  — В лесах и на горах — купец Владимир Петрович Окаёмов
  — Брат за брата — Кравчук
  — Робинзон — командующий
  — Дом образцового содержания — Джокер
  —  — Москва. Три вокзала — полковник Николай Николаевич Славин
  — Защита свидетелей — Василий Александрович Золотов, полковник в отставке
  — Наркомовский обоз — майор Лычко
  — Провинциал — Мирошниченко, следователь
  — Шоковая терапия
  — Костоправ — генерал Роман Романов
  — Рейдер — Александр Иванович Батраков, директор НИИ
  — Откровения — актёр
  — Ельцин. Три дня в августе — Павел Сергеевич Грачёв, командующий ВДВ СССР
  —  — Топтуны — Геннадий Иванович Бирюков (Бирюк), бизнесмен, «хозяин половины Сибири»
  — Брат за брата 2 — Сергей Дмитриевич Кравчук (бывший начальник РУВД, бизнесмен, глава района)
  — Солдаты. Снова в строю — генерал-лейтенант Самохин Андрей Степанович
 2013 — Срочно в номер — Тимофей Курёхин
 2013 — Гагарин. Первый в космосе — генерал Николай Петрович Каманин
 2013 — Поезд на север — Максим Дмитриевич Калачёв (Калаш)
 2013 — Первая осень войны — Зотов
  — Учитель в законе. Возвращение — «Князь», «вор в законе»
  — Джокер. Возмездие — священник
  — Метод Фрейда-2 — Платон Тимофеевич Епифанцев, отец Кирилла, бизнесмен
  — Разрывая замкнутый круг — Олег Иванович Тищенко, директор завода
  — Брат за брата 3 — Сергей Дмитриевич Кравчук
  — Синдром Шахматиста — криминальный авторитет Владимир Козлов
  — Точки опоры (2-я серия) — Владимир Михайлович Матвеев, начальник службы безопасности отеля
  — Свет и тень маяка — Тихон, вор в законе
  — Молодёжка — Илья Романович Пахомов
  — Куба — Николай Владимирович Захаров, начальник РОВД, полковник полиции
  — Бывшие — начальник Александра Борисовича
  — В Кейптаунском порту — Драматург
  — Только не они — Мэр, отец Мажора  — Сто дней свободы — Павел Семёнович  — Годунов — дьяк Андрей Щелкалов  — Моя любимая свекровь. Московские каникулы — Пётр Ефимович Воскресенский, контр-адмирал в отставке  — Анатомия убийства — Павел Михайлов, уголовник  — Поздний срок — Брагин  — Глубже! — художественный руководитель Главного Театра Страны  — На скорости — Егор Матвеевич  — Грозный — думный дьяк Андрей Щелкалов  — Обитель — отец Зиновий, заключённый Соловецкого лагеря особого назначения  — Смертельный номер (вышел на экраны в 2021) — клоун «Сирота»  — Архипелаг — Чернышёв  — Начать сначала — Виктор Михайлович, отец Олега  — Голем — Могучий, председатель  — Выжившие: Огни — Петрович  — Смерть манекенщицы — Степан Ильич  — Спойлер
 2022 — Нулевой пациент — главный редактор 2022 — Одна — начальник Князева 2022 — 13 клиническая — Алексей Иванович, главврач Телеспектакли 
  — Право на выбор — Сорокин  — Встречная полоса — Олег Терёхин, водитель самосвала «ЗИЛ-ММЗ-4505» Документальные фильмы 
  — Казнокрады — Николай Анисимович Щёлоков Награды и заслуги 
 Почётное звание «Заслуженный артист РСФСР» (28 августа 1989 года) — за большие заслуги в области советского искусства Почётное звание «Народный артист Российской Федерации» (6 июня 2001 года) — за большие заслуги в области искусства''

Примечания

Ссылки 
 «Я был в шоке». Владимир Стеклов — о рождении дочки в 70 лет и о кино. Интервью с Anews.
 Владимир Стеклов Рускино.ру
 

Персоналии:Театр им. Станиславского
Персоналии:Школа современной пьесы
Нелетавшие космонавты
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине